La VTB United League 2008, denominada inicialmente VTB United League Promo-Cup 2008, fue la primera edición de la VTB United League, competición internacional de baloncesto creada con el objetivo de unir las ligas nacionales de los países del Este de Europa en una única competición. Participaron 8 equipos y se enfrentaron a lo largo de un torneo en Moscú entre el 20 y el 22 de diciembre de 2008. El campeón fue el CSKA Moscú, que lograba su primer título.

Equipos

Cuartos de final

5º - 8º puesto

Galardones

Galardones de la temporada 

MVP de la Final Dour:  Ramūnas Šiškauskas (CSKA Moscú)

Mejor quinteto del torneo 
J.R. Holden - (CSKA Moscú)
Anton Ponkrashov - (Khimki Moscow Region)
Manu Markoishvili - (Kiev)
Kenan Bajramović - (Kiev)
Mike Wilkinson - (Khimki Moscow Region)

Enlaces externos 
 Web oficial

Temporadas de la VTB United League
Baloncesto en 2008